Schukow (russ. Жуков) bzw. Schukowa (weibliche Form), weitere Schreibweise Zhukov, ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dmitrijewitsch Schukow (* 1956), russischer Politiker und Ökonom
 Alexander Iwanowitsch Schukow (1898–1965), sowjetischer Theater- und Film-Schauspieler
 Andrei Borissowitsch Schukow (* 1963), russischer Eishockeyspieler
 Anna Sergejewna Schukowa (* 1999), russische Skispringerin
 Boris Petrowitsch Schukow (1912–2000), sowjetischer Chemiker
 Darja Alexandrowna Schukowa (* 1981), russische Kunstmäzenin, Modedesignerin und Medienunternehmerin

 Igor Michailowitsch Schukow (1936–2018), russischer Pianist und Dirigent
 Innokentij Nikolajewitsch Schukow (1875–1948), sowjetischer Pfadfinder und Funktionär der Pionierorganisation
 Iwan Iwanowitsch Schukow (1880–1949), sowjetischer Chemiker
 Jegor Sergejewitsch Schukow (* 1998), russischer Journalist, Blogger und Regierungskritiker

 Michail Sergejewitsch Schukow (* 1985), russischer Eishockeyspieler

 Oleg Zhukov (* 1980), ukrainischer Schauspieler
 Pawel Semjonowitsch Schukow (1870–1942), russischer Fotograf
 Rimma Michailowna Schukowa (1925–1999), sowjetische Eisschnellläuferin

 Stanislaw Schukow (* 1992), ukrainischer Handballspieler
 Waleri Pawlowitsch Schukow (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Wjatscheslaw Schukow (* 1988), russischer Pokerspieler

Schukow steht für:
 Schukow (Stadt), Stadt in der Oblast Kaluga, Russland
 (2132) Zhukov, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Schukoff
 Schuchow